Zeiler ist

ein Ortsname:
 Zeiler (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zeiler (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Zeiler (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zeiler (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern

ein Familienname:
 Alois Zeiler (1868–1966), deutscher Reichsgerichtsrat
 Cajetan Zeiler (1838~1876), Reiter und Stallmeisteram Marstall München 
 Cölestina Zeiler (1690–1766), Benediktineräbtissin in der Habsburgermonarchie
 Friedrich Zeiler (* 1920), Offizier der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik
 Gallus Zeiler (1705–1755), Abt, Musiker und Klosterkomponist
 Gerhard Zeiler (* 1955), österreichischer Manager
 Johannes Zeiler (* 1970), österreichischer Schauspieler
 John Zeiler (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kaspar Zeiler (1594–1681), Generalvikar und Weihbischof von Augsburg
 Peter Zeiler (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Peter Zeiler (Maler) (* 1930), deutscher Maler 
 Stefan Zeiler (* 1959), österreichischer Maler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Zeiller